Zelené údolí může být:

 geografické pojmy

 Zelené údolí (Liberec) – ulice a obytná čtvrť v Liberci-Rochlicích
 Zelené údolí (Loveč) – rekreační areál v Lovči
 Zelené údolí (Praha) – obytná čtvrť v pražských Kunraticích
 Zelené údolí (přírodní památka) – přírodní památka mezi Želechovicemi nad Dřevnicí a Provodovem v povodí Vidovky v okrese Zlín 

 v kultuře

 Zelené údolí – popová píseň z roku 1974, kterou zpíval Jiří Korn, hudba Ladislav Štaidl, text Zdeněk Borovec 
 Zelené údolí (film) – sovětský hraný film z roku 1954

Podobné názvy 

 Bylo jednou zelené údolí – americký hraný film z roku 1941 
 Přátelé zeleného údolí – československý televizní seriál z roku 1980, režie František Mudra